Tola (Bíblia) — juiz de Israel referido na Bíblia
La Tola  — município da Colômbia
Rio Tuul — ou Tola ou Tula, rio na Mongólia
Olavo II da Noruega — também conhecido como "Tola", rei da Noruega no início do século XI

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de história